Жан Бергоньє (1857—1925) — французький лікар, фізіотерапевт, радіолог.

 Театр Бергоньє — театр у Києві (1868—1926).